Esta é uma lista dos treinadores do Futebol Clube do Porto.

 
Treinadores
Porto